59 км — остановочный пункт  на 58,5 км перегона Красный Сокол — Бородинское линии Выборг — Хийтола. Расположен на юго-западе посёлка Бородинское Каменногорского городского поселения Выборгского района Ленинградской области. Остановочный пункт утверждён в 1960-х годах для удобства транспортного обслуживания западной окраины посёлка Бородинское и посёлка Михалёво.

Современное состояние 
На остановочном пункте выложена новая посадочная платформа поверх старой, бетонной, установлен современный пассажирский павильон, а также новая информационная табличка с названием остановочного пункта. Билетная касса отсутствует. Билеты приобретаются у кондуктора. Железнодорожный переезд в черте остановочного пункта, обозначенный на картах, в настоящее время (2019 год) ликвидирован.

Пригородное движение по остановочному пункту осуществляется двумя парами поездов Выборг — Хийтола — Выборг.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта Ояярви на osm.sbin.ru 
 Паспорт остановочного пункта Ояярви на railwayz.info 
 Железная дорога на финских довоенных топографических картах 1939 г. 

Железнодорожные станции и платформы Выборгского района (Ленинградская область)
Остановочные пункты Октябрьской железной дороги